Ли И́нглби (; 28 января 1976, Бернли, Ланкашир, Англия, Великобритания) — британский актёр и сценарист.

Биография 
Родился 28 января 1976 года в Бернли (графство Ланкашир, Англия, Великобритания; окончил «Accrington and Rossendale College» и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Дебютировал на британском телевидении в 1997 году, сыграв роль Кевина Фицпатрика в телесериале «». В 2004 году сыграл роль Стэна Шанпайка в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». С 2007 года исполняет одну из главных ролей — сержанта-детектива Джона Бахуса — в сериале BBC «Инспектор Джордж Джентли».

В 2001 году дебютировал в качестве сценариста с короткометражным фильмом «Трещины в потолке», в котором он также сыграл ведущую роль — Лэда.

Фильмография

Актёр

Сценарист 
  — «Трещины в потолке» / Cracks in the Ceiling

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства